El término poyo puede hacer referencia a:

 Poyo (cimentación), tipo de cimentación.
 Poyo (piedra), tipo de banco de piedra.

Divisiones administrativas 
 Poyotello, localidad del municipio de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, España.
 El Poyo del Cid, localidad del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, España.
 Ventas del Poyo, localidad del municipio de Riba-roja de Túria, provincia de Valencia, España.
 El Poyo, localidad del municipio de San Vitero, provincia de Zamora, España.
 Poyo (Poio), municipio de la provincia de Pontevedra, España.